Gregory John 'Bluey' Brazel (né le ) est un tueur en série australien, pyromane, et braqueur à main armée qui purge actuellement trois peines consécutives de prison à perpétuité pour les meurtres des prostituées Sharon Taylor et Roslyn Hayward en 1990, et le meurtre de Mildred Hanmer, propriétaire d'un magasin à Mordialloc durant un braquage en 1982 qu'il avoua environ 18 ans plus tard.

Brazel est souvent décrit comme un des prisonniers les plus manipulateurs et violents de la prison de Victoria, et il a été estimé qu'il coûtait plus de  dollars australiens en 2000. Il est éligible à la libération conditionnelle depuis 2020, une procédure est actuellement en cours et il faut que cette décision soit accordée par un magistrat ce qui mettra encore au moins 3 ans.

Biographie 
Il a été enrôlé dans l'armée australienne en 1974. Puis a été entrainé au 1RTB (Kapooka) 14, Platoon B, Company. A ensuite travaillé en septembre 1974 à l'école médicale de l'armée australienne à Healesville dans l'état de Victoria.

En 1976, Brazel a pris en otage cinq personnes pendant un exercice médical de l'armée à Healesville. Des tirs ont été échangés avant que Brazel n'accepte de libéré les otages. Il fut ensuite gracié pour cet acte.

Meurtres

Sharon Taylor 
Le  Brazel assassine la prostituée Sharon Taylor. Son corps est retrouvé dans un tombe à Barongarook dans l'état de Victoria, au sud de Colac le .

Roslyn Hayward 
Le , Brazel tue la prostituée Roslyn Hayward à Sorrento. Son corps est retrouvé le .

Mildred Hanmer 
Mildred Teresa Hanmer a reçu une balle dans la poitrine le  pendant un braquage à main armée à son magasin de Mordialloc. Elle mourra plus tard de ses blessures à l'hôpital Alfred. Son meurtre restera non élucidé jusqu'en août 2000. 

Le , Brazel avoua volontairement les meurtres de 1982, espérant convenir d'un accord avec les policiers, qu'aucune peine de perpétuité ne sera prononcée contre lui grâce à ses aveux.

Prison à vie 
Brazel est souvent décrit comme manipulateur et violent. En novembre 1991, Brazel a pris un membre du personnel en otage lorsqu'il était emprisonné à la prison de Melbourne, lorsqu'il apprit qu'il serait bientôt transféré à la prison de Penkridge.

Résumé des charges retenues

Voir aussi 

 Liste des tueurs en série

Références 

Naissance en novembre 1954
Tueur en série australien